Francisca Carolina Joana Leopoldina Romana Xavier de Paula Micaela Rafaela Gabriela Gonzaga van Bragança (Rio de Janeiro (Brazilië), 2 augustus 1824 – Parijs (Frankrijk), 27 maart 1898), prinses van Brazilië en infante van Portugal, was de dochter van koning Peter I van Brazilië.

Francisca was het zesde kind van Peter I en Leopoldina van Oostenrijk, dochter van keizer Frans II. 

Ze trad op 1 mei 1843 in het huwelijk met prins Frans van Orléans, zoon van koning Lodewijk Filips I van Frankrijk en Marie Amélie. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren: Françoise (1844-1925) en Pierre (1845-1919). Françoise huwde met haar neef, hertog Robert van Chartres, de zoon van hertog Ferdinand Filips van Orléans. Ze werd moeder van vijf kinderen.

Galerij 

Huis Bragança
Portugal, F